Numele Timofte se poate referi la:

 Daniel Timofte, fotbalist român
 Radu Timofte, politic român

Nume de familie românești